Amyntianus est un cognomen romain tiré d’un nom grec utilisé sous l’Empire. Plusieurs personnages relativement importants sont connus par ce cognomen ou l’ont porté.

Amyntianus, historien d’Alexandre 
 Amyntianus est un rhéteur et historien peu connu du

Sénateurs romains ayant porté le cognomen Amyntianus 
 La Souda signale un sénateur romain portant le nom d’Amyntianus, il est fort possible qu’il s’agisse de l’auteur de la biographie d’Alexandre.
 [Voconius] Amyntianus Proculus était un jeune sénateur romain dans les années 180, il fut alors coopté dans le collège des prêtres des Saliens du Palatin.
 Q. Voconius Saxa Amyntianus sénateur dont la mère était sans doute originaire des provinces hellénophones.
 Q. Pompeius Sosius Priscus…, consul en 169, portait dans sa nomenclature complète, plus de 35 cognomina, manière de rappeler sa généalogie, dont celui d’Amyntianus.

Autres attestations notables du cognomen Amyntianus 
 Iulius Amyntianus, frère de Caius Julius Severus consul en 139, qu'il faut peut-être rapprocher de l'historien d'Alexandre.
 M. Firmius Amyntianus, sous-préfet des vigiles en 210.
 P. Aelius Amyntianus centurion romain qui participe à la fortification de Salone en 170 sous Marc Aurèle.
 On ne connaît en outre que 4 autres attestations du cognomen Amyntianus dans la ville de Rome : il ne s’agit donc pas d’un cognomen très courant.

Notes